Cossourado pode ser:

 Cossourado - freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Cossourado - freguesia no concelho de Paredes de Coura, Portugal

Desambiguação